Seznam měst v Albánii obsahuje přehled albánských měst podle počtu obyvatel. Uvedena jsou města nad 1000 obyvatel.

 Tiranë: 352 900
 Durrës: 113 800
 Elbasan: 96 800
 Shkodër: 85 800
 Vlorë: 84 800
 Korçë: 58 800
 Fier: 55 100
 Berat: 45 500
 Lushnjë: 38 200
 Kavajë: 28 200
 Pogradec: 23 700
 Laç: 23 400
 Gjirokastër: 22 800
 Patos: 21 000
 Krujë: 19 400
 Kuçovë: 18 000
 Kukës: 16 600
 Lezhë: 16 600
 Sarandë: 14 500
 Peshkopi: 14 100
 Burrel: 13 900
 Cërrik: 13 200
 Çorovodë: 13 200
 Shijak: 12 800
 Librazhd: 11 500
 Tepelenë: 11 300
 Gramsh: 10 400
 Poliçan: 10 200
 Bulqizë: 10 000
 Përmet: 9 800
 Fushë-Krujë: 9 600
 Kamzë: 9 300
 Rrëshen: 9 200
 Ballsh: 9 100
 Mamurras: 7 600
 Bajram Curri: 7 500
 Ersekë: 7 500
 Peqin: 7 200
 Divjakë: 7 069
 Selenicë: 6 900
 Bilisht: 6 700
 Roskovec: 6 400
 Pukë: 6 000
 Memaliaj: 5 300
 Rrogozhinë: 5 200
 Urë Vajgurore: 4 700
 Himarë: 4 500
 Delvinë: 4 200
 Vorë: 4 200
 Koplik: 4 100
 Maliq: 3 800
 Përrenjas: 3 800
 Krumë: 3 200
 Libohovë: 2 600
 Orikum: 2 600
 Fushë-Arrëza: 2 500
 Shëngjin: 2 500
 Rubik: 2 400
 Milot: 2 000
 Leskovik: 1 800
 Konispol: 1 500
 Këlcyrë: 1 400
 Krastë: 1 200
 Kërrabë: 1 100

Externí odkazy 
 

Města
 
Albánie
Albánie